Jiquilisco – miasto w Salwadorze
 Jiquilisco – zatoka Oceanu Spokojnego w Salwadorze, rezerwat biosfery